МФК «Витэн» — мини-футбольный клуб из Орши, четырёхкратный чемпион Беларуси. До 2004 года назывался «Энергетик», до 2007 года — «Витебскэнерго».

История 
Команда была создана в 1997 году на базе Оршанской ТЭЦ.

В высшей лиге национальных чемпионатов Беларуси клуб участвует с сезона-1997/98г.г.: 21 розыгрыш (из них в плей-офф — 4 розыгрыша), 363 победы (из них в плей-офф — 19 побед), 73 ничьих (из них в плей-офф без учёта дополнительного времени и серии пенальти — 6 ничьих), 154 поражения (из них в плей-офф — 12 поражений), разница забитых и пропущенных мячей — 2730—1798 (из них в плей-офф — 112-92) (без учёта технических побед над снявшимися с розыгрыша и дисквалифицированными соперниками).

Выступал под названиями «Энергетик» (Орша, 1997—2004), «Витебскэнерго» (Орша, 2004-07).

С чемпионата 2007/08 команда именуется «Витэн». В сезонах 2007/08 — 2008/09 она представляла Новолукомль, в сезонах 2009/10 — 2010/11 — Оршу, с сезона-2011/12 — Витебск, с сезона-2016/17 — Оршу.

Участие МФК «Витэн» в элитном раунде Кубка УЕФА-2013/14г.г. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь признало высоким спортивным результатом на европейских клубных турнирах по игровым видам спорта.

Самая крупная победа в чемпионатах — 13:0 (ЦКК (Светлогорск), 2012/13).

Самое крупное поражение в чемпионатах — 0:15 («Верас» (Несвижский р-н), 1997/98).

Домашняя арена — спорткомплекс «Олимпиец» (г. Орша, ул. Тараса Шевченко, 21).

Достижения клуба 
 Чемпион Беларуси (4): 2007/08, 2008/09, 2012/13, 2019/20
 Обладатель Кубка Беларуси (3): 2008/09, 2009/10, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Беларуси(3): 2018,2019,2020

Четырёхкратный чемпион Беларуси (2007/08, 2008/09 2012/13, 2019/20);'Четырёхкратный серебряный призёр (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15);'

Трехкратный бронзовый призёр (2009/10, 2010/11, 2018/2019);'Участник элитного раунда Кубка УЕФА по мини-футболу (2013/14);

Трёхкратный участник основного раунда Кубка УЕФА по мини-футболу (2008/09, 2009/10, 2019/20);'

Трёхкратный обладатель Кубка Беларуси (2009, 2009/10, 2017/18).

Трёхкратный обладатель Суперкубка Беларуси (2018, 2019,2020).

Текущий состав

Еврокубки 
Баланс игр в Кубке УЕФА:

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Витэна 

Мини-футбольные клубы Белоруссии
Спорт в Орше